Flegler ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Flegler (1897–1981), deutscher Elektrotechniker
 Wilhelm Flegler (1848–1935), deutscher Theologe, Lehrer, Historiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Fleglerkrieg